La Serie A 2012-2013, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Serie A Beko, è stata la 91ª edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

Le squadre partecipanti sono 16 (una in meno della stagione precedente): oltre alla retrocessa Casale Monferrato, non sono state ammesse la Pallacanestro Treviso e il Teramo Basket; dalla Legadue 2011-2012 sono state promosse la Pallacanestro Reggiana e la New Basket Brindisi.

Il titolo è stato revocato alla Mens Sana Siena dopo la sentenza del Tribunale Federale della FIP.

Con tre giornate di anticipo, la Angelico Biella retrocede in Legadue Gold, vista la contemporanea vittoria di Pesaro contro Cremona. La stagione regolare si è conclusa con la Pallacanestro Varese al primo posto.

Regolamento

Formula
Le 16 squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana, con partite d'andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto classificate sono ammesse ai play-off scudetto. È prevista una sola retrocessione in Legadue, in vista della riforma dei campionati del 2013-2014.

Composizione delle squadre
Devono essere presentati a referto almeno 10 giocatori, con la possibilità di iscriverne anche 11 oppure 12. In tutti e tre i casi, devono comunque essere presenti almeno 5 giocatori di "formazione italiana". Secondo la definizione della FIP, sono considerati tali tutti gli atleti (senza alcuna distinzione di cittadinanza) con almeno 4 stagioni di partecipazione ai campionati giovanili italiani. Sono inoltre tali tutti i cestisti che hanno militato nell' agli Europei, ai Mondiali e ai Giochi olimpici.

È prevista una alternativa nella scelta tra lo schierare: 3 giocatori "extra FIBA Europe", 4 FIBA Europe e 5 di formazione italiana di cui un "passaportato", oppure 5 stranieri senza vincoli e 5 italiani (e massimo un "passaportato").

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Calendario

Play-off

Tabellone

Quarti di finale 
La serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata; gara-3, gara-4 ed eventuale gara-6 in casa della peggior classificata.

Varese-Venezia

Milano-Siena

Roma-Reggio Emilia

Sassari-Cantù

Semifinali 
La serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata; gara-3, gara-4 ed eventuale gara-6 in casa della peggio classificata.

Roma-Cantù

Varese-Siena

Finale

Roma-Siena

Statistiche

Stagione regolare

Totali

Medie

Verdetti 
Campione d'Italia: Titolo revocato (alla Mens Sana Siena)
Formazione: Bobby Brown, Benjamin Eze, Marco Carraretto, Aleksandar Rašić, Kristjan Kangur, Vikt'or Sanik'idze, Tomas Ress, Benjamin Ortner, Luca Lechthaler, Matt Janning, Daniel Hackett, Dionte Christmas, David Moss. Allenatore: Luca Banchi
Retrocessioni in Divisione Nazionale A Gold: Angelico Biella
MVP: Luigi Datome (Acea Roma)
MVP delle finali: Daniel Hackett (Montepaschi Siena)

Note

Voci correlate 
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2012
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2013

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013